Юношеская лига УЕФА 2014/2015 — 2-й розыгрыш Юношеской лига УЕФА.
Финальный матч состоялся 13 апреля 2015 года на стадионе Коловрэй в Ньоне напротив штаб-квартиры УЕФА.

Победителем турнира стал английский «Челси», обыгравший в финале украинский «Шахтёр» (Донецк) со счётом 3:2

Участники 
<small>

География турнира 
В групповом этапе Юношеской лиги УЕФА 2014/2015 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Германия, Испания — по 4 команды,
 Португалия — 3,
 Италия, Россия, Франция — по 2,
 Белоруссия, Бельгия, Болгария, Греция, Кипр, Нидерланды, Словения, Турция, Украина, Швейцария, Швеция — по 1.

Расписание

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф 
В плей-офф примут участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начнутся 17 февраля 2015 года и закончатся 10 апреля. Финальный матч Юношеской лиги пройдёт 13 апреля на стадионе Коловрэй в Ньоне напротив штаб-квартиры УЕФА.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 15 декабря 2014 года в 14:00 по центральноевропейскому времени.

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп являются сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, — соответственно, несеяные. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны могут сыграть друг с другом.

Участники

Турнирная сетка

1/8 финала 

|}

Матчи

1/4 финала 
Матчи сыграны 10 марта, 17 марта и 18 марта.

|}

Матчи

Полуфиналы 
Матчи сыграны 10 апреля.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Юношеская лига УЕФА (официальный сайт)

Европейский футбол в сезоне 2014/2015
Юношеская лига УЕФА